A rend szónak a hétköznapi értelmén kívül (a tárgyak, lakóhely, terület, társadalom rendezettsége) több speciális jelentése is van:

 Szerzetesrend rövidebb formában.
 Meghatározott rend szerint élő társadalmi csoport a feudális, rendi társadalmakban;
 a biológiai rendszertani besorolás rendje;
 a mezőgazdaságban a rend egy sor levágott, lekaszált szénát vagy learatott gabonaszárat jelent;
 a matematikában a rend fogalmának számos különböző jelentése van.

Lásd még:
 Egyházi rend
 Rendfokozat a katonai, rendőrségi és egyéb fegyveres testületek rendfokozatairól.